Финарфин е третият син на Финве, по-младият от полубратята на Феанор. След Бягството на Нолдорите, той остава в Аман и управлява народа си в Тирион. Баща е на Финрод, Ородрет, Ангород, Аегнор и Галадриел.

Елфи от Средната земя